Населені пункти в Чехії:

 Горні Лгота (Злін)
 Горні Лгота (Острава-місто)